Реверс ( — від , зворотний):

 Реверс — зворотний бік монети або медалі
 Реверс, реверсування — зміна напряму руху машини або обертання окремих її робочих частин у зворотний бік. Застосовується у вантажопідіймальних машинах, електродвигунах тощо.
 Реверс — зобов'язання про зворотний викуп заставлених векселів.
 Реверс — зобов'язання купувати певні товари тільки у даного об'єднання.
 Реверс — гарантійний лист, що його видає вантажовідправник капітанові судна, беручи на себе ризик за можливі збитки.
 Реверс — грошове забезпечення, що його вимагали дореволюційні закони в Росії від молодих офіцерів, коли вони брали шлюб.
 Реверс у тенісі — удар над головою зліва.
 Реверс в авіації ― процедура гальмування двигунами шляхом перенапраплення повітряного потоку

Посилання 
 Реверс //